Prall ist der Familienname folgender Personen:

 Anning Smith Prall (1870–1937), US-amerikanischer Politiker
 Dietrich Prall (Dyrick Prall; vor 1501–nach 1525), deutscher Münzmeister
 Hermann Prall, deutscher Münzmeister

Siehe auch:
 Brall